Jan Železný (kardynał) (ok. 1360–1430) – czeski biskup
 Jan Železný (sportowiec) (ur. 1966) – czeski lekkoatleta, oszczepnik